Ropa může být:

 ropa – kapalina tvořená směsí uhlovodíků, neobnovitelný zdroj energie
 Ropa brent

místopisné jméno
 Ropa (obec) – obec v jihovýchodním Polsku
 Ropa (řeka) – řeka v jihovýchodním Polsku

Jídlo 

 Ropa vieja
jiný význam
 Sdružení rodičů a přátel RoPy – česká hudební skupina

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno